Château de la Martinière (Bièvres) ;
 Château de la Martinière (Saclay) ;
 Château de la Martinière (Neuvy-le-Roi).